Гливенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гливенко, Валерий Иванович (1896/1897 — 1940) — советский математик и логик.
 Гливенко, Дмитрий Павлович (1879—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Гливенко, Иван Иванович (1868—1931) — русский и советский историк литературы, переводчик.
 Гливенко, Михаил Васильевич (1888 — ?) — советский архивист, заведующий Центрального архива революции.

Населённые пункты 
 Гливенко (хутор) — хутор в Белореченском районе Краснодарского края России.